Consell, vegeu advertiment
 Consell municipal, institució de govern municipal anterior als Decrets de Nova Planta
 Consell, municipi de Mallorca.
 Nom oficial amb el que es coneix el Govern Valencià.
 Consell de guerra
 Consell d'Estat
 Consell insular
 Consell de ministres
 Consell de comú, antigament i encara a Andorra Ajuntament
 Consell de Cent, òrgan de govern de Barcelona anterior als Decrets de Nova Planta

Vegeu també 
 Concejo